Sergitten ist der Name zweier ostpreußische Orte in der heutigen russischen Oblast Kaliningrad:
 Sergitten, Kreis Labiau: Mordowskoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk
 Sergitten, Kreis Fischhausen/Samland: untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk